Lisa Long, cestista statunitense
 Lisa Long, attrice statunitense